Henry H. Arnold
 Henry Arnold (reżyser)